Cougar Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cougar Butte (Kalifornien)	
 Cougar Butte (Crook County, Oregon)	
 Cougar Butte (Douglas County, Oregon)